Název Harrisville nese více měst, obcí či vesnice ve Spojených státech amerických:

 Harrisville (Indiana)
 Harrisville (Maryland)
 Harrisville (Michigan)
 Harrisville (Mississippi)
 Harrisville (New Hampshire)
 Harrisville (New York)
 Harrisville (Ohio)
 Harrisville (Pensylvánie)
 Harrisville (Rhode Island)
 Harrisville (Utah)
 Harrisville (Západní Virginie)
 Harrisville (Wisconsin)
 Harrisville (New Jersey)
 Harrisville (Severní Karolína)
 Harrisville (Vermont)
 Harrisville (Virginie)